Films
Payback (1991), een Amerikaanse film uit 1991
Payback (1995), een Amerikaanse film uit 1995
Payback (1997), een Amerikaanse film uit 1997
Payback (1999), een Amerikaanse film uit 1999
Payback (2006), een Canadese film uit 2006
Payback (2021), een Amerikaanse film uit 2021 
Payback (documentaire), Canadese documentaire (2012)

Muziek
The Payback (album), een muziekalbum van James Brown uit 1973
The Payback (single), een single van James Brown uit 1974
Payback (Chris Boardman), een muziekalbum uit 1999
Payback (Brownside), een muziekalbum uit 2000
Payback (Dabrye), een maxisingle uit 2002
The Payback (Omillio Sparks), een muziekalbum uit 2007

Sport
 WWE Payback, een jaarlijks evenement in het professioneel worstelen

Overige
Payback (computerspel)